Алуизио Франсиско да Лус (; 1 марта 1931, Кабеделу — 19 апреля 2020), более известный под именем Индио () — бразильский футболист, нападающий. По общему количеству голов занимает 10-е место в истории клуба «Фламенго» — 142 мяча.

Карьера 
Алуизио Франсиско да Лус родился 1 марта 1931 года в Кабеделу, но в возрасте 7-ми лет переехал, вместе с семьёй, в Рио-де-Жанейро, где он поселился в районе Магальяэс Бастос. Там же он начал играть в футбол, а первой его командой стал «Сан-Жозе». Первый профессиональным клубом Индио стал «Бангу», к которому он присоединился в 1947 году. Через 2 года Индио перешёл в клуб «Фламенго», где он дебютировал, заменив игрока Дорвала в матче с «Сан-Паулу», забив в первом же матче гол, а затем отправился в турне «Фла» по Европе, где стал одним из лучших футболистов. В 1953 году Индио вместе с клубом выиграл свой первый титул — чемпионат Рио-де-Жанейро, а затем ещё дважды повторял свой успех, более того, в 1953 и 1956 годах, Индио был лучшим бомбардиром команды в сезоне, забив 41 и 31 гол, а всего Индио забил за «Фламенго» 142 гола в 218 матчах.

В 1957 году Индио перешёл в клуб «Коринтианс», в первый же сезон став с клубом вторым в чемпионате Сан-Паулу, Индио провёл за клуб 101 матч и забил 52 гола. Затем футболист уехал в Испанию, где выступал за «Эспаньол», а завершил карьеру в клубе «Америка».

В сборной Бразилии Индио играл с 1954 по 1957 год, проведя за команду 9 матчей и забив 4 гола. Он выступал за сборную на чемпионате мира в 1954 году, где провёл один матч, 27 июня со сборной Венгрии, в котором бразильцы проиграли 2:4 и выбыли из турнира, и на чемпионате Южной Америки в 1957 году, на котором провёл 4 матча и забил 1 гол, включая финал первенства с Аргентиной, закончившийся разгромом Бразилии 0:3. Провел Индио и два матча в квалификации к чемпионату мира в Швеции, оба с Перу, но на сам турнир взят не был.

В последнее время Индио жил в Рио-де-Жанейро и работал инструктором в Бразильском Институте Помощи Футболу Бразилии в Павуне.

Достижения 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1953, 1954, 1955

Ссылки 
 Профиль на СамбаФут
 Профиль на brasilnacopa
 Статья на miltonneves.com.br
 Профиль во Флапедии
 Статистика на conteudoesportivo.com.br

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Бангу»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Америка» Рио-де-Жанейро